Сибола:

 Сибола — деревня в Ленинградской области
 Сибола — цель экспедиции Васкеса де Коронадо